Biermösl ist ein 
  Teil des Haspelmoors in Bayern
  Teil des Namens der Musik-/Kabarettgruppe Biermösl Blosn